AYZ peut faire référence à :
  ;
 .

Code